Lindera može označavati:
 Lindera (Animalia),  rod leptira iz porodice Tineidae.
 Lindera (Plantae), biljni rod iz porodice Lauraceae.